Velika nagrada Avstralije 2004 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 7. marca 2004.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 58
| 1:24:15,757
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 58
| + 13,605 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 58
| + 34,673 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 58
| + 1:00,423
| 8
| 5
|-
! 5
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 58
| + 1:08,536
| 3
| 4
|-
! 6
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 58
| + 1:10,598
| 4
| 3
|-
! 7
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 57
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 8
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 57
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 9
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 57
| +1 krog
| 7
|
|-
! 10
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 57
| +1 krog
| 14
|
|-
! 11
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 56
| +2 kroga
| 19
|
|-
! 12
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 56
| +2 kroga
| 13
|
|-
! 13
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 56
| +2 kroga
| 18
|
|-
! 14
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 55
| +3 krogi
| 16
|
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 44
| Motor
| 11
|
|-
! Ods
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 43
| Prenos
| 15
|
|-
! NC
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 43
| +15 krogov
| 20
|
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 29
| Prenos
| 6
|
|-
! Ods
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 13
| El. sistem
| 17
|
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 9
| Motor
| 10
|
|}

Opombe 
 Prva dirka: Giorgio Pantano, Gianmaria Bruni, Christian Klien

Formula 1 sezona 2004
2004